Clube pode se referir a:
Clube esportivo
Clube recreativo
Clube de serviço
Clube de campo

Desambiguação